Колумбія вперше взяла участь у літніх Олімпійських іграх 1932 року на Іграх у Лос-Анджелесі й з того часу брала участь в усіх літніх Олімпійських іграх сучасності, окрім Ігор 1952 року в Гельсінки. На зимових Олімпійських іграх Колумбія дебютувала 2010 року на Іграх у Ванкувері.

За всю історію виступів колумбійські спортсмени завоювали 19 олімпійських нагород, у тому числі й 2 золоті.

Медальний залік

Медалі на Олімпійських іграх

За видами спорту

Посилання 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Сторінка Колумбії на офіційному сайті Олімпійських ігор 
 Олімпійський комітет Колумбії